Зовко — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1975) — югославский и хорватский футболист и футбольный тренер, игрок чемпионата Австрии в составе клуба «Форвертс» (1997—2000).
  — югославский и хорватский гандболист и гандбольный тренер, чемпион Средиземноморских игр 1979 года в составе сборной Югославии.
  (род. 1970) — хорватский политик, депутат Европейского парламента от Хорватии (с октября 2016).
  (род. 1955) — югославский и хорватский гандболист и гандбольный тренер, игрок сборной Югославии (1972—1988).
  (1864—1900) — боснийский писатель, исследователь фольклора, член Югославской академии наук и искусств.
  (1941—2009) — хорватский театральный и киноактёр, лауреат Хорватской театральной премии за роль второго плана (1996).
  (1970—2019) — хорватский театральный и киноактёр, лауреат Хорватской театральной премии за лучшую мужскую роль (2000).
 Зовко, Ловро (род. 1981) — хорватский теннисист.
  (род. 1959) — югославский и хорватский футболист и футбольный тренер, чемпион Югославии в составе клубов «Хайдук» (1979) и «Войводина» (1989).
 Зовко, Мирко (род. 1937) — боснийский юрист, председатель Конституционного суда Боснии и Герцеговины (1997—1999), председатель Конституционного суда Республики Сербской (2003—2012).